Jüdischer Friedhof Gießen steht für:

* Alter jüdischer Friedhof (Gießen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Gießen)